Barrachina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barrachina (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Barrachina (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar